Mužská čtyřhra Great Ocean Road Open 2021 probíhala v první polovině února 2021. Do deblové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazené události v Melbourne Parku kvůli pandemii covidu-19.

Vítězem se stal druhý nasazený, britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal první pár světa Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali jedenáctou společnou trofej z dvacátého finále. Jako pár odehráli první turnaj od French Open 2019. Soares vybojoval na okruhu ATP Tour třicátý čtvrtý deblový titul a pro Murrayho to bylo dvacáté páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Henri Kontinen (2. kolo)
  Marcus Daniell /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (čtvrtfinále)
  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (2. kolo)
  Alexandr Bublik /  Andrej Golubjev (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Great Ocean Road Open
ATP Tour 2021
Tenis v Austrálii v roce 2021